Jättjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jättjärnen, sjö i Smedjebackens kommun,  (6 ha)
Jättjärnarna (Resele socken, Ångermanland, 703472-155943), sjö i Sollefteå kommun, 
Jättjärnarna (Resele socken, Ångermanland, 703492-155976), sjö i Sollefteå kommun, 
Jättjärns naturreservat vid dessa tjärnar, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn